Een departement van Niger, zie Maradi (regio)
 De hoofdstad van het departement, zie Maradi (stad)